Laurent Degallaix (1965- ), homme politique français ;
 Louis Degallaix (1877-1951), peintre français ;
 Serge Degallaix (1947- ), haut fonctionnaire français.